Bayan Tal kan syfta på följande platser:

Kina 

 Bayan Tal (socken i Kina, lat 40,97, long 113,32), Inre Mongoliet, 
 Bayan Tal (socken i Kina, lat 42,40, long 114,26), Inre Mongoliet, 
 Bayan Tal (socken i Kina, lat 42,43, long 110,48), Inre Mongoliet, 
 Bayan Tal (socken i Kina, lat 43,67, long 118,86), Inre Mongoliet, 

Robotskapade Kinaförgreningar